Ali Babá — personagem da obra As Mil e Uma Noites
Hussain Ali Baba

Desambiguações de literatura